Desa Tanjunggunung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjunggunung (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,33), Jawa Timur, 
 Desa Tanjunggunung (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,27), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar